

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alice Renavand, (1980- ), danseuse française, danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris ;
 Jacques Renavand, (1939- ), joueur français de tennis ;

Homonymie de patronyme